Abel je jméno biblického původu, které se dále používalo v mnoha evropských jazycích.

místopis
 Ábelová – obec na Slovensku v okrese Lučenec

jméno
 Ábel – biblická postava
 Ábel (jméno)

příjmení
 Carl Friedrich Abel (1723–1787) – německý skladatel období klasicismu
 Clarence Abel (1900–1964) – americký hokejový obránce
 Clarke Abel (1789–1826) – britský lékař, přírodovědec a botanik
 John Jacob Abel (1857–1938) – americký chemik a farmakolog
 Niels Henrik Abel (1802–1829) – norský matematik
 Abelova cena – ocenění udělované norským králem vynikajícím matematikům
 Othenio Abel (1875–1946) – rakouský geolog, paleontolog a evoluční biolog
 Paul Abel (1874–1971) – britský právník rakouského původu
 Rudolf Abel – více osob, rozcestník
 Vojtech Ábel (1911–1945) – československý důstojník slovenské národnosti, účastník SNP, oběť nacismu
 Walter Abel (1898–1987) – americký herec
 Wilhelm Abel (1904–1985) – německý historik

programovací jazyky
 ABEL-HDL – ABEL Hardware description language

Související články
 Abell

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení